Cleen ist der Name folgender Personen:

 Dietrich von Cleen (auch: Clee, Klee, Kleen; * um 1455, † 1531), Ordensritter des Deutschen Ordens, 1489–1515 Landkomtur der Ballei Hessen und 1515–1526 Deutschmeister
 Wenzel von Cleen († 1473), Stadtschultheiß von Frankfurt
 Cleen (Adelsgeschlecht)

Siehe auch: Gleen, Kleen, Clean